Васи́лий Тимофе́евич Христе́нко (12 апреля 1925, с. Большая Михайловка, Акмолинская губерния, Казахская АССР, РСФСР — 9 февраля 2010, Барнаул, Алтайский край, Российская Федерация) — советский политический и хозяйственный деятель, участник Великой Отечественной войны. Герой Социалистического Труда (1972). Полный кавалер Ордена Славы (1944, 1944, 1945, 1946). Депутат ВС РСФСР.

Один из 29-и полных кавалеров, награждённых четырьмя орденами Славы и один из восьми полных кавалеров ордена Славы — Героев Социалистического Труда.

Биография 
Родился 12 апреля 1925 года в селе Большая Михайловка (ныне — Кировского района Карагандинской области Казахстана) в семье служащего. Русский.

Окончил 10 классов в посёлке Майкаин-Золото Павлодарской области Казахстана. Работал бурильщиком на руднике.

В Красной Армии с января 1943 года. Учился в Тамбовском военном пехотном училище. На фронтах Великой Отечественной войны — с августа 1943 года.

В годы Великой Отечественной войны участвовал в форсировании Днепра (1943), Корсунь-Шевченковской операции, в боях за освобождение Бухареста, Будапешта, Вены, Праги. Был дважды ранен. В составе войск Забайкальского фронта в должности старшины разведроты 6-й гвардейской танковой армии принимал участие в разгроме войск милитаристской Японии.

После демобилизации учился в Уральском политехническом институте имени Кирова, в 1950 году окончил Свердловскую юридическую школу. После её окончания — следователь, помощник прокурора, прокурор в Топчихинском районе Алтайского края.

В 1953−1959 годах — секретарь, второй секретарь райкома КПСС по зоне Володарской МТС,

в 1959−1962 годах — председатель Топчихинского райисполкома.

В 1962−1964 годах — первый секретарь Змеиногорского райкома КПСС.

В 1964−1979 годах — первый секретарь Шипуновского райкома КПСС.

В 1957 году — окончил заочно Всесоюзный юридический институт, а в 1965 году — заочно Славгородский сельскохозяйственный техникум.

В 1979−1989 годах — первый заместитель председателя Алтайского крайисполкома.

Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года. Избирался делегатом 24 и 25 съездов КПСС, депутатом Верховного Совета РСФСР, кандидатом в члены бюро крайкома партии, депутатом краевого Совета народных депутатов.

С 1989 года находился на пенсии.

Находясь на пенсии, вёл большую общественную работу. Являлся членом Российского комитета ветеранов войны и военной службы. С 1991 года — председатель Алтайского краевого комитета ветеранов войны и военной службы.

Участник Парада Победы 1990 и 1995 годов в Москве.

Скончался 9 февраля 2010 года на 85-м году жизни. С воинскими почестями похоронен в Барнауле, на Власихинском кладбище.

Семья 
 Отец — Христенко Тимофей Васильевич, фельдшер, участник Первой мировой и Гражданской войн.
 Мать — Христенко Устинья Григорьевна, крестьянка.
 Супруга — Христенко Ангелина Дмитриевна (12.12.1927 — 05.10.2020).
 Сыновья — Владимир Васильевич и Юрий Васильевич, оба умерли.

Награды и звания 
Государственные награды Российской Федерации и СССР:
 Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1972 года, орден Ленина и медаль «Серп и Молот»)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (18 апреля 2005 года) — за многолетнюю активную общественную работу по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодёжи 
 Орден Дружбы (1 апреля 1995 года) — за многолетнюю плодотворную работу по патриотическому воспитанию молодёжи, социальной защите ветеранов и укреплению дружбы между народами
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Отечественной войны I степени (11 марта 1985 года)
 Орден Отечественной войны II степени (10 июня 1945 года) — за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Красной Звезды (14 октября 1945 года) — за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими империалистами и проявленные при этом доблесть и мужество
 Орден «Знак Почёта»
 Полный кавалер ордена Славы :
 I степень — 15 мая 1946 года, № 1794 — за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками
 II степень — 24 января 1945 года, № 8964 — за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество
 III степень — 22 февраля 1944 года, — за мужество и отвагу, проявленные в боях
 III степень — 4 ноября 1944 года, № 165203 — за мужество и отвагу, проявленные в боях
 Медали, в том числе: 
 Медаль Жукова
 Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За победу над Японией»
 Медаль «За взятие Будапешта»
 Медаль «За взятие Вены»
 Медаль «За освобождение Праги»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
Звания: 
 Почётный гражданин Алтайского края (1997 год)
 Почётный профессор Алтайского государственного технического университета.

Увековечение памяти 
 В 2019 году именем Василия Тимофеевича Христенко была названа улица в г. Барнауле..

Сочинения 
 «Так было: Записки фронтового разведчика». — Барнаул: Алтайское кн. изд-во, 1989
 «Закаляясь в труде: Опыт работы Алтайской краевой организации ДОСААФ» [Лит. запись А. С. Астапова]. — М.: Изд. ДОСААФ, 1985
 «Записки фронтового разведчика. 2-е изд., доп.» — Барнаул: Алтайское кн. изд-во, 1995.

См. также 
 Полные кавалеры ордена Славы с четырьмя орденами

Примечания

Ссылки 
 
 Самый титулованный ветеран Алтайского края Василий Христенко
 ХРИСТЕНКО Василий Тимофеевич
  Василий Тимофеевич Христенко, худ. Кручинина А. Г., набор открыток, серия «Герои наших дней», 1974

Члены КПСС
Похороненные на Власихинском кладбище
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Участники советско-японской войны (СССР)